Љубица Секулић (Београд, 1. март 1921 — Београд, 27. октобар 1979) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Потрага || Ружица, служавка код доктора
|-
| 1958. || Април и детективи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Срећа у торби || Жена у пошти (као Љ. Секулић)
|-
| 1962. || Медаљон са три срца || /
|-
| 1964. || Народни посланик ТВ филм || /
|-
| 1964. || Пут око света || /
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || Сељанка (као Љ. Секулић)
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || /
|-
| 1967. || Златна праћка || /
|-
| 1967. || Пробисвет (ТВ серија) ||
|-
| 1967. || Сумњиво лице (ТВ) ||
|-
| 1968. || Самци ТВ серија||
|-
| 1968. || Спавајте мирно ТВ серија || /
|-
| 1969. || Сачулатац ТВ серија || /
|-
| 1969. || Самци 2 ТВ серија || /
|-
| 1969. || Господин фока ТВ филм || Газдарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Дон Кихот и Санчо Панса ТВ филм || /
|-
| 1973 1974. || Позориште у кући ТВ серија || Комшиница
|-
| 1975. || Крај недеље ТВ филм || Болесница
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1979.
Српскe глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда